Julius Busch (* 4. Dezember 1838 in Kevelaer; † 24. Oktober 1912 in Neuss) war ein deutscher Architekt, der vor allem durch seine neugotischen Kirchenbauten im Rheinland bekannt ist.

Leben und Ausbildung 

Busch wurde als Sohn eines Lehrers im Wallfahrtsort Kevelaer geboren. Nach seiner Ausbildung im Baufach an der Berliner Bauakademie mit der Staatsprüfung zum Bauführer (Regierungsbauführer, Referendar im öffentlichen Bauwesen), ließ er sich in Neuss nieder. Nach dort ausgeübter praktischer Tätigkeit bestand er am 14. März 1868 in Berlin die zweite Staatsprüfung zum Regierungsbaumeister (Assessor), schied jedoch bald aus dem Staatsdienst aus und arbeitete als selbständiger Architekt. Er hat etwa 120 Kirchen entworfen, umgestaltet oder restauriert.

Busch war musisch begabt und wirkte in Neuss ehrenamtlich als Chorleiter des von ihm begründeten Quirinuschores. Er engagierte sich auch in der Politik, war führendes Mitglied der Deutschen Zentrumspartei in Neuss und auch Stadtverordneter. An seiner Beerdigung auf dem alten Teil des Hauptfriedhofs nahm die Bevölkerung regen Anteil.

Bauten und Entwürfe

In Neuss 
 1884: Kirche St. Josef beim Krankenhaus der Augustinerinnen (jetzt St. Augustinus-Kliniken)
 1884: Kirche St. Josef in Weissenberg
 1888: Kirche St. Peter in Hoisten
 1901: Kirche St. Josef in Weckhoven (profaniert)
 1902: Kirche St. Marien
 1902: Kapelle auf dem Hauptfriedhof
 Wohn- und Geschäftshäuser an der Breite Straße und der Drususallee
 Wohnhaus Krefelder Straße 43

Einige kurze Baubeschreibungen finden sich in den nach Straßen geordneten Listen der Baudenkmäler in Neuss

An anderen Orten im Rheinland 
 1887 und 1893/1894: Restaurierung und neugotische Einwölbung von St. Johann Baptist in Niederaußem
 1887–1888: St. Lambertus in Hückelhoven
 1889–1890: Kirche St. Brigida in Baal (Kriegsschäden)
 1889: katholisches Pfarrhaus in Boisheim
 1889–1890: Erweiterungsbau der Kirche St. Mariä Heimsuchung (1853 von Vincenz Statz) in Hehn (Erweiterung durch Oktogon und neuen Chor im Osten sowie zwei Westtürme)
 1891–1894: Kirche St. Lambertus in Bedburg
 1893–1900: Herz-Jesu-Kirche in Köln-Mülheim (kriegszerstört bis auf die Außenmauern)
 1893: Kirche St. Dionysius in Gleuel (Kriegsschäden)
 1894–1898: Kirche St. Jakobus der Ältere in Jüchen
 1897–1901: Kirche St. Peter in (Alt-)Königshoven (1979/1980 abgerissen wegen des Braunkohletagebaus)
 1899: neobarockes Wohn- und Geschäftshaus Mainzer Straße 36 in Bingen am Rhein (mit Carl Moritz)
 1899–1900: Kirche St. Maria Rosenkranz-Königin in Langenfeld-Wiescheid

Literatur 
 Jens Metzdorf (Hrsg.): 150 Bürger. Die Bürgergesellschaft zu Neuss 1861–2011. Bürgergesellschaft zu Neuss, Neuss 2012, ISBN 978-3-00-039656-4, S. 73.
 Wolfram Hagspiel: Julius Busch. In: ders.: Lexikon der Kölner Architekten vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Bd. 1: A-G. Böhlau, Wien, Köln 2022 (Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins e.V.; 52), ISBN 978-3-412-52446-3, S. 289f.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Vita auf katholisch-im-rhein-kreis-neuss.de anlässlich des 100. Todestages

Architekt (Nordrhein-Westfalen)
Person (Neuss)
Person des Christentums (Neuss)
Architekt des Historismus
Regierungsbaumeister
Deutscher
Geboren 1838
Gestorben 1912
Mann